

Топоніми 
 Курно – муніципалітет в Італії

Антропоніми 
 Антуан Курно – французький математик, філософ і економіст